Mateu ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Mateu Lahoz (* 1977), spanischer Fußballschiedsrichter
 Carme Mateu Quintana (1936–2018), katalanische Kunstmäzenin
 Francisco Mateu y Nicolau, bekannt als Uetam (1847–1913), spanischer Sänger (Bass)
 Francisco Xavier Ricardo Vilá y Mateu (1851–1913), spanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Jofre Mateu González (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Meritxell Mateu i Pi (* 1966), andorranische Diplomatin und Politikerin

Siehe auch:
 Sant Mateu, Matheu